«Larger than life» () — второй сингл с третьего студийного альбома группы Backstreet Boys Millennium. Авторами песни, посвященной поклонникам группы, являются: Макс Мартин, Kristian Lundin и участник группы Брайан Литтрелл.

Музыкальное видео 
Клип Larger Than Life входит в десятку самых дорогих клипов за всю историю музыки с бюджетом в 2.100.000$.Режиссёром видео стал известный клипмейкер Джозеф Кан.

Список композиций 
 Larger Than Life(Video Edit)
 Larger Than Life(Instrumental Edit)
 If You Knew What I Knew

Чарты

См. также 
Список самых дорогих музыкальных видеоклипов

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт группы 
 Официальный Twitter-аккаунт группы

Синглы Backstreet Boys
Синглы 1999 года
Песни, написанные Максом Мартином
Видеоклипы, снятые Джозефом Каном
Песни 1999 года